Everse ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Everse, US-amerikanischer Biochemiker 
 Kathleen E. Everse, US-amerikanische Biochemikerin